Кабинка — небольшое сооружение (обычно мобильное и легкотранспортируемое; либо как помещение, комната, составляющая часть здания или сооружения) для индивидуального использования. Может изготавливаться из разных строительных материалов: пластика, деревянных досок или металлических листов.

Кабинки используются переводчиками для синхронного перевода при проведении пресс-конференций, на канатной дороге (фуникулёр), в игровых автоматах и на аттракционах, например, одноместные (многоместные) кабинки на колесе обозрения. В парках культуры и отдыха используются кабинки для согрева зимой, например, см. Центральный парк культуры и отдыха имени М. Гафури. На промышленных предприятиях, складах используется кабинка для связи. В некоторых странах кабинки используются для анонимных сексуальных услуг.

Также кабинка может быть:
 Душевая кабинка — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.
 Звукозаписывающая кабинка — звукоизоляционная комната, применяется в студиях звукозаписи для записи голоса или одного музыкального инструмента.
 Игровая кабинка — современный игровой аппарат для полного погружения в игру.
 Избирательная кабинка (кабинка для голосования) — временная комната, помещение на избирательном участке; используется для тайного заполнения бюллетеня при голосовании на выборах, см. Тайное голосование.
 Исповедальная кабинка (исповедальня, конфессионал) — помещение для исповеди в церкви, см. Тайна исповеди.
 Кабинка солярия — применяется для получения искусственного солнечного загара; «световая кабинка» используется в клиниках, см. Фототерапия.
 Комментаторская кабинка — используется на стадионах для комментирования спортивного мероприятия.
 Кондукторская кабинка — трамваи Путиловского завода выпускались с «кондукторской» кабинкой, оборудованной ручной тормозной колонкой.
 Пляжная кабинка — небольшое, обычно деревянное строение, построенное на пляже; используется для переодевания, укрытия от солнца и ветра и для хранения личных вещей.
 Постовая кабинка (караульная) — комната, оснащённая техническими средствами и коммуникациями, используется на посту для кратковременного отдыха сменного караула, перекуса, зимой для согрева (например, см. Пост № 1; кабинки охраны у посольства, см. Август 2018 года).
 Примерочная кабинка — помещение внутри магазина для примерки одежды.
 Кабинка для фотосъёмки — небольшая будка или настольное устройство для оказания услуг фотографии (например, на документы и др.).
 Телефонная кабинка (таксофонная кабинка; будка) — использовались в СССР как уличные стационарные будки или помещения в почтовых отделениях.
 Туалетная кабинка (биотуалет) — мобильное устройство, не требующее подключения к системе водоснабжения, канализации и электричества.

См. также 
 «Вокруг кабинки» — немой короткометражный мультфильм Эмиля Рейно; демонстрировался с декабря 1894 года до марта 1900 года в Музее Гревен, Франция..
 «Третья кабинка» — вторая серия третьего сезона телесериала «Эш против зловещих мертвецов».